Nagy Erika (1961–) felvidéki magyar író
Nagy Erika (1966–) színművész, Tomanek Gábor színművész felesége és Tomanek Nándor kétszeres Jászai Mari-díjas kiváló és érdemes művész színművész menye.
Nagy Erika (1967–), Náray Erika néven színművész
Nagy Erika, F. (1976–) színművész